Il singolare del Queen's Club Championships 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tony Roche era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

John McEnroe ha battuto in finale 6–7, 6–1, 6–1 Víctor Pecci.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Queen's Club Championships 1979